Баду́ев — чеченская и дагестанская фамилия. Известные носители:
 Бадуев, Анатолий Иванович (род. 1952) — советский тренер по лёгкой атлетике.
 Бадуев, Мовжди Сулейманович (1912—1967) — артист, один из зачинателей чеченского театра, Народный артист Чечено-Ингушской АССР.
 Бадуев, Садрул-Азим Бадрудинович (1921—1973) — бригадир колхоза «Искра» Ботлихского района Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Бадуев, Саид Сулейманович (1904—1943) — писатель, один из основоположников чеченской литературы.